

Film
The Handicap – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
The Handicap – film del 1925 diretto da John B. O'Brien

Televisione
The Handicap episodio del 1971 della miniserie Trials of Life